Белый воротничок имеет несколько значений.

 Белый воротничок — калька с неофициального английского оборота white-collar worker, обозначающая наёмного профессионала или образованного сотрудника, выполняющего офисные, административные и торговые координационные задачи.
 Белый воротничок (телесериал) — американский телесериал о расследовании преступлений, которыми занимается отдел ФБР, именуемый «белыми воротничками».

См. также 
 Беловоротничковая преступность